Elettore – nel diritto costituzionale, colui che possiede il diritto di esprimere il proprio voto in un'elezione
 Grande elettore – gruppo selezionato e limitato di persone che ha il potere di eleggere qualcuno a una carica politica o di potere
 Principe elettore – carica del Sacro Romano Impero
 Grande elettore – nella Chiesa cattolica, meglio conosciuto come cardinale decano